Джон Шнепп (; ) — американский деятель музыки и кино. Продюсер, режиссёр, актёр озвучивания, аниматор, мультипликатор, писатель и кинематографист. Среди прочего, снял документальный фильм The Death of «Superman Lives»: What Happened? Владел компанией Schneppzone.

Некоторые проекты 
Принял участие в проектах:
 Металлопокалипсис
 Азбука смерти
 The Death of «Superman Lives»: What Happened?

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мультипликаторы США
Умершие от инсульта